Ива́н Си́доров:
 Сидоров, Иван Дмитриевич (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Сидоров, Иван Емельянович (1872—1944) — русский артист балета.
 Сидоров, Иван Захарович (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Сидоров, Иван Кузьмич (1906—2000) — начальник политического управления Дальстроя НКВД СССР.
 Сидоров, Иван Николаевич (род. 1978) — российский и украинский хоккеист.
 Сидоров, Иван Прохорович (1911—1994) — Герой Советского Союза.
 Сидоров, Иван Степанович (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сидоров Иван Фёдорович (1918—1991) — Герой Социалистического Труда.